Doch ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Doch (1910–1971), deutscher Politiker

Doch ist der Titel folgender Filme:
 Doch (2006), deutscher Spielfilm 
 Doch (2012), russischer Spielfilm 

Doch! ist (statt Ja!) eine sprachliche Handlung zur Verneinung einer verneinenden Aussage oder Frage